Sarcostemma R.Br. è un genere di piante succulente della famiglia delle Asclepiadaceae (Apocynaceae secondo la classificazione APG) che comprende una ventina specie originarie dell'Africa, dell'Asia tropicale e dell'Australia.

Descrizione
Si tratta di piccoli cespugli o rampicanti, provvisti di lattice biancastro, velenoso, in alcune specie anche caustico.
 
Sono piante prive di foglie sviluppate e la fotosintesi è ad opera dei tessuti dei fusti. Questi ultimi sono cilindrici, allungati, carnosi, più o meno verdi. Per convergenza evolutiva assomigliano a quelli di alcune specie di Euphorbia.

I fiori sono di vario colore e a forma di stella.

Tassonomia 
Il genere comprende le seguenti specie:

 Sarcostemma acidum (Roxb.) Voigt
 Sarcostemma andinum (Ball) R.W. Holm
 Sarcostemma angustissimum (Andersson) R.W. Holm
 Sarcostemma arenarium Decne. ex Benth.
 Sarcostemma bilobum Hook. & Arn.	
 Sarcostemma clausum (Jacq.) Schult.
 Sarcostemma crispum Benth.
 Sarcostemma cynanchoides Decne.			
 Sarcostemma elegans Decne.
 Sarcostemma glaucum Kunth	
 Sarcostemma hirtellum (A. Gray) R.W. Holm
 Sarcostemma lindenianum Decne.	
 Sarcostemma lobatum Waterf.
 Sarcostemma madagascariense Desc.	
 Sarcostemma pearsonii N.E. Br.
 Sarcostemma refractum (Donn. Sm.) L.O. Williams	
 Sarcostemma secamone (L.) Bennett
 Sarcostemma stocksii Hook. f.
 Sarcostemma torreyi (A. Gray) Woodson
 Sarcostemma welwitschii Hiern

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20060428185908/http://132.236.163.181/index.html Plant Systematics
http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=129256

Apocynaceae
Taxa classificati da Robert Brown